Chris Kappler – cavaliere statunitense
 Domenico Kappler – politico italiano
 Herbert Kappler – militare e criminale di guerra tedesco
 John Kappler – immunologo statunitense